Medium-density fibreboard, een soort geperste houtvezels
 Hongaars Democratisch Forum, Magyar Demokrata Fórum, Hongaarse politieke partij
 Management for Development Foundation, organisatie die management training verzorgt in veel ontwikkelingslanden met hoofdvestiging in Ede, Nederland